Ири́на Петро́вна Мирошниче́нко (род. 24 июля 1942, Барнаул, СССР) — советская и российская актриса, певица, педагог; народная артистка РСФСР (1988).

Биография 
Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, куда в начале Великой Отечественной войны её отец, младший политрук Пётр Исаевич Вайнштейн, был направлен из Москвы в составе 22-го запасного стрелкового полка Сибирского военного округа. В 1944 году вернулась с матерью в Москву (отец был переведён в штаб Сибирского военного округа и присоединился к семье после демобилизации в августе 1945 года).

С 6 до 8 лет училась в школе при училище им. Гнесиных играть на скрипке. Учась в школе, занималась в студии при театре Ленинского комсомола. Там познакомилась с драматургом Михаилом Шатровым, который был старше её на девять лет. В 1960 году они поженились.

В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

После окончания школы-студии Ирину приняли во МХАТ. Роли актрисы — Маша в спектакле «Чайка», миссис Чивли в «Идеальном муже», Женя в спектакле «Валентин и Валентина», Маша в спектакле «Три сестры», Даша в «Соло для часов с боем», Ася во «Вдовце», Инга в «Первом дне свободы», Серафина делла Роза в «Татуированной розе», Аркадина в «Чайке», Раневская в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова и многие другие.

Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо» (1966). В «Андрее Рублёве» А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Также снялась в фильмах «Дядя Ваня», «Кремлёвские куранты», «Пришёл солдат с фронта», «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюблённый», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» (2 и 3 части), «Клюква в сахаре».

В 1972 года на съёмках фильма «Это сладкое слово — свобода!» познакомилась с режиссёром Витаутасом Жалакявичусом, который стал её вторым мужем. Брак продержался шесть месяцев. Спустя несколько лет вышла третий раз замуж за коллегу по театру Игоря Васильева. Через пять лет они развелись.

Семья 
 Отец — Пётр Исаевич (Исаакович) Вайнштейн (1915—1984), уроженец местечка Дунаевцы Ушицкого уезда Подольской губернии. Вернувшись после войны инвалидом, работал завхозом в поликлинике, затем до конца жизни в Санатории имени Артёма в Химках. Родители развелись, когда их дочь окончила театральное училище.
 Мать — Екатерина Антоновна Мирошниченко (1912—2005), училась актёрской профессии у А. Я. Таирова, но после ареста её первого мужа (и отца брата Ирины — Рудольфа) Ивана Игнатьевича Толпежникова (1900—1937) её карьера, не успев начаться, оказалась прерванной навсегда. Работала в Москонцерте, где познакомилась со своим третьим мужем (с 1965 года), аккомпаниатором Яковом Пинхусовичем Розенкером (род. 1937).
 Единоутробный старший брат — Рудольф Иванович Толпежников (ум. в 1995), работал шофером в редакции газеты «Известия».
 Первый муж (1960—1972) — Михаил Филиппович Шатров (1932—2010), драматург, сценарист, лауреат Государственной премии СССР (1983).
 Второй муж (1972) — Витаутас Пранович Жалакявичюс (1930—1996), кинорежиссёр, народный артист РСФСР (1980), народный артист Литовской ССР (1981), лауреат Государственной премии СССР (1967).
 Третий муж (1975—1980) — Игорь Алексеевич Васильев (1938—2007), актёр, народный артист РФ (2003).
Детей нет.

В 1994 году на первоапрельском шуточном выпуске капитал-шоу «Поле чудес» было объявлено о «свадьбе» ведущего программы Леонида Якубовича и Ирины Мирошниченко. В одном из последующих выпусков Ирина Петровна заявила, что её долгое время заваливали вопросами, не веря в то, что это был первоапрельский розыгрыш.

Творчество

Роли в театре

Студия Ленкома 
  — «Глеб Космачёв принимает бой», по пьесе М. Ф. Шатрова, реж. Михаил Шатров, О. Я. Ремез, В. А. Андреев, В. Ворошилов
 1959 — Лариса Огудалова — «Бесприданница», по пьесе А. Н. Островского, реж. В. Ворошилов

Школа-студия МХАТ 
  — Гитель Моска — «Двое на качелях», по пьесе У. Гибсона
  — Мария Александровна — «Дядюшкин сон», по повести Ф. М. Достоевского — дипломный спектакль

МХАТ 
  — Чёрный человек (массовка) — «Синяя птица», по пьесе М. Метерлинка
  — Учительница Белобородова — «Тяжкое обвинение», по пьесе Л. Шейнина, реж. Борис Ливанов
  — Зина — «Будни и праздники», по пьесе А. Галича и И. Грековой
  — Фея Бирюлина [ввод] — «Синяя птица», по пьесе М. Метерлинка
 1968 — Ася — «Вдовец», по пьесе А. Штейна
 1968 — Ольга — «Три сестры», по пьесе А. П. Чехова, реж. Вл. И. Немирович-Данченко, Нина Литовцева, Иосиф Раевский
 1968 — Маша Шамраева — «Чайка», по пьесе А. П. Чехова, реж. Борис Ливанов
  — Инга — «Первый день свободы», по пьесе Л. Кручковского
  — Колиненко — «Единственный свидетель», по пьесе Л. Тура и П. Тура
  — Миссис Чивли [ввод] — «Идеальный муж», по пьесе О. Уайльда, реж. Виктор Станицын
 1971 — Женя — «Валентин и Валентина», по пьесе М. Рощина, реж. Олег Ефремов
  — Клава Полуорлова — «Старый Новый год», по пьесе М. Рощина, реж. Олег Ефремов
 1973 — Даша Высоцкая — «Соло для часов с боем», по пьесе О. Заградника, реж. Анатолий Васильев
  — Пушкина — «Последние дни», по пьесе М. А. Булгакова
  — Карамзина — «Медная бабушка», по пьесе Л. Зорина, реж. Анатолий Васильев, Олег Ефремов
 1975 — Ива — «Эшелон», по пьесе М. Рощина, реж. Анатолий Эфрос
  — Любовь Крохина — «Уходя, оглянись!», по пьесе Э. Володарского  — программка, пресса
 1976 — Маша — «Три сестры», по пьесе А. П. Чехова [новая редакция]
  — Спиридонова — «Шестое июля», по пьесе М. Шатрова
 1977 — Анна Петровна — «Иванов», по пьесе А. П. Чехова, реж. Олег Ефремов
 1977 — Татьяна Алексеевна — «Чеховские страницы», по произведениям А. П. Чехова
 1977 — Раевская — «Обратная связь», по пьесе А. Гельмана
 1977 — Фикельмон [ввод] — «Медная бабушка», — «Медная бабушка», по пьесе Л. Зорина, реж. Анатолий Васильев, Олег Ефремов
  — Серафина делла Роза — «Татуированная роза», по пьесе Т. Уильямса, реж. Роман Виктюк
 1982 — Анна — «Украденное счастье», по пьесе И. Франко, реж. Роман Виктюк
  — Аркадина — «Чайка», по пьесе А. П. Чехова, реж. Олег Ефремов
  — Актриса — «Перламутровая Зинаида», по пьесе М. Рощина, реж. Олег Ефремов
  — Катя — «Серебряная свадьба», по пьесе А. Мишарина, реж. Олег Ефремов, Роза Сирота
 1988 — Елена Андреевна — «Дядя Ваня. Сцены из деревенской жизни», по пьесе А. П. Чехова
 1988 — Эстер — «Эквус», по пьесе П. Шеффера, реж. Н. Скорик
  — Лидия Павловна — «Варвары», по пьесе М.Горького
  — Катя — «Московский хор», по пьесе Л. Петрушевской, реж. Олег Ефремов, Роза Сирота
  — Любовь Андреевна Раневская — «Вишнёвый сад», по пьесе А. П. Чехова, реж. Олег Ефремов
  — Катя — «Мишин юбилей», по пьесе А. Гельмана и Р. Нельсона, реж. Олег Ефремов
  — Аркадина — «Чайка», по пьесе А. П. Чехова — новая редакция — программка, пресса
  — Пьера — «Немного нежности», по пьесе А. Николаи, реж. Аркадий Кац (Малая сцена) — пресса
  — Госпожа Пернель, мать Оргона — «Тартюф», по пьесе Мольера, реж. Нина Чусова
  — Матильда — «Моя дорогая Матильда», по пьесе , МХТ им. Чехова
  — Королева — «Мушкетёры. Сага. Часть первая», реж. К. Богомолов, МХТ имени Чехова
  — «Театральный роман», по роману М. А. Булгакова, реж. М. Брусникина, МХТ имени Чехова

Роли в кино

Озвучивание 
  — В поисках капитана Гранта — Марко Вовчок (Марина Влади)
  — Казус Белли — Эва (Барбара Брыльска)

Вокал 
  — «Я так люблю» — грампластинка с песнями на слова и музыку Андрея Никольского Russian disk R60 01229
 1994 — «Когда со мной ты рядом» — альбом, аудиокассета
  — «Я — актриса» — альбом, CD
  — «Коренная Москвичка» — альбом, CD
  — «Актёр и песня. Ирина Мирошниченко» — альбом, CD
  — «Имена на все времена. Ирина Мирошниченко» — альбом, CD

Работа в рекламе 
 Реклама каталога товаров «На дом».
 Реклама «Кальций-Д3 Никомед» (3 ролика)

Признание и награды 
 орден «Знак Почёта» (1971)
 «Заслуженная артистка РСФСР» (31 декабря 1976) — за заслуги в области советского киноискусства
 «Народная артистка РСФСР» (18 октября 1988) — за заслуги в развитии советского театрального искусства
 орден Почёта (23 октября 1998) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 апреля 2008) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден Дружбы (1 декабря 2015) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1 октября 2021) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Ирина Мирошниченко. „Встречи на Моховой“» («Пятый канал», 2010)
 «Ирина Мирошниченко. „Откровения“» («Первый канал», 2011)
 «Ирина Мирошниченко. „Я знаю, что такое любовь“» («Первый канал», 2017)

Примечания

Литература 
 Стишова Е. Ирина Мирошниченко // Актёры советского кино. Вып. 9. / Ред-сост. А. М. Сандлер. М.: Искусство, 1973. С.184—197.
 Шацилло Д. Ирина Мирошниченко // Советский экран. 1983. № 6.
 Виктюк Р. Проверка на призвание [: Ирина Мирошниченко] // Мой любимый актёр: Писатели, режиссёры, публицисты об актёрах кино [: сб.] / Сост. Л. И. Касьянова. М.: Искусство, 1988. С.75—90.
 Мирошниченко И. П. Расскажу… М. Астрель: Олимп, 2011, 351 с.

Ссылки 
 Персональный блог Ирины Мирошниченко
 Ирина Мирошниченко: Неофициальный сайт
 Ирина Мирошниченко на сайте Rusactors.ru
 
 Ирина Мирошниченко попросила прощения у мужа [: прощание с Михаилом Шатровым] // Собеседник. 2010. 10 июня.

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова